Handman ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Handman (1928–2013), amerikanische Politik-Aktivistin
 Lou Handman (1894–1956), amerikanischer Songwriter und Filmmusik-Komponist